L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis de Chine se déroule du  au  à Pékin, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier Mandatory. Caroline Garcia remporte l'épreuve en simple, Chan Yung-jan et Martina Hingis celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Catherine Bellis, Madison Keys, Serena Williams et Venus Williams, des Croates Ana Konjuh et Mirjana Lučić-Baroni, de la Française Océane Dodin, de l'Italienne Roberta Vinci, de la Suissesse Timea Bacsinszky et de la Tchèque Lucie Šafářová. Elles sont respectivement remplacées par Wang Qiang, Shelby Rogers, Alizé Cornet, Mona Barthel, Yulia Putintseva, Alison Riske, Monica Niculescu, Natalia Vikhlyantseva, Donna Vekić et Sorana Cîrstea.

Pendant le tournoi 
La victoire de la numéro 2 mondiale Simona Halep en demi-finale lui assure de devenir pour la première fois  mondiale à l'issue du tournoi. C'est la première fois que qu'une joueuse roumaine occupe la première place chez les femmes.

Lauréates 
Caroline Garcia remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Simona Halep. Il s'agit de son  Premier Mandatory, catégorie équivalente aux Masters 1000 du circuit masculin. Cette victoire lui permet également de faire un bond de 6 précieuses places et faire une percée dans le top 10 mondial chez les femmes, passant de la  à la  mondiale.

En double, Chan Yung-jan et Martina Hingis signent leur  ensemble en battant en finale Tímea Babos et Andrea Hlaváčková. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

En simple, trois joueuses demi-finalistes la semaine précédente à Wuhan sont exemptées de . Pour elles, une élimination au  ne rapporte que 10 points au classement WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine (ATP 2017) (tournoi masculin)
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2017
Pékin
Chine
Tennis en septembre 2017
Tennis en octobre 2017